Pülümür (district), een Turks district in de provincie Tunceli
 Pülümür (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Pülümür